El Torneig d'Hobart 2011, també conegut com a Moorilla Hobart International 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 18a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 15 de gener de 2011 al Hobart International Tennis Centre de Hobart, Austràlia.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial
 Quadre individual femení  
 Quadre doble femení  

2011
WTA Tour 2011